Fünfring steht für:
 Cyclische chemische Verbindungen mit fünf Ringgliedern
 Fünfeck